«Firework» -en català: "Foc artificial" és un senzill de la cantant estatunidenca Katy Perry, del seu segon àlbum d'estudi Teenage Dream. Va ser escrita per Katy Perry, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Sandy Wilhelm, Ester Dean, i produïda per Stargate i Sandy Vee.

La cançó a ser publicada com el tercer senzill oficial de l'àlbum el 26 d'octubre de 2010, amb el seu vídeo musical estrenant-se el dia 28 al seu canal de Vevo de Youtube. La cançó és un himne d'empoderament amb lletres inspiradores, i considerada per Perry com la cançó més important de Teenage Dream. Es creu que el tema és un del que compta amb més versions a través d'Internet, sobretot a YouTube.

«Firework», va rebre comentaris positius dels crítics de música, alguns van notar la seva melodia enganxosa i ballable i la van comparar amb la banda anglesa Coldplay. La cançó va ser un èxit comercial, assolint el primer lloc en Billboard Hot 100 i el top 5 a vint països de tot el món. Va ser disc de platí 4x per la Recording Industry Association Of America (RIAA) per les vendes de quatre milions de còpies digitals als Estats Units. En la setmana que va acabar el 8 de gener de 2011, «Firework» va aconseguir 509.000 descàrregues digitals als Estats Units; la segona quantitat més alta mai venuda per una artista femenina, només darrere de «Tik Tok» de Kesha.

Un vídeo musical, dirigit per Dave Meyers, va ser llançat el 28 d'octubre de 2010. Retrata Perry cantant i ballant al voltant de Budapest, intercalada amb escenes d'adolescents tímids que adquireixen confiança per si mateix mateixos. Un procés obert de càsting per al vídeo musical va atreure una xifra sense precedents de 38.000 sol·licitants. En la llista dels 50 millors vídeos del 2010 feta per Muchmusic, «Firework» va assolir la primera posició.

D'acord amb el sistema d'informació Nielsen Soundscan, «Firework» ha obtingut més de 4.658.000 milions de descàrregues digitals als Estats Units.

Antecedents 
Katy Perry va afirmar que "Firework" és la seva cançó preferida de l'àlbum Teenage Dream. Ella va expressar que:

Composició 
La cançó és composta en la clau de l'A major i es troba en compàs de temps comú amb un ritme de 124 pulsacions per minut. La vocals de Perry van des d'un 3 a E 5. D'acord amb Perry, «Firework» està influïda per la novel·la de Jack Kerouac On The Road.

Recepció 
La cançó va rebre majoritàriament crítiques positives i ha estat anomenada la millor cançó d'albúm. També és la millor qualificada de Katy Perry fins a l'actualitat. La revista Slant va declarar: "La lletra, que aspira a ser inspiradora ("Baby you're a firework/Come on show them what you worth") és absurda, i les línies vocals, que sonen com si estiguessin escrites per a algú com a Lleona Lewis, són més enllà de les capacitats de Katy Perry, però el cor guanya alguna cosa d'impuls i la cançó pot funcionar bastant bé en un club, on fins i tot podries oblidar d'alguna les seves evidents debilitats. "Bill Lamb d'About.com i el lloc Allmusic van escollir «Firework» com un dels millors temes de l'album, amb Lamb afirmant que la cançó "és un himne que directament, pretén augmentar l'autoestima". Nick Levine del Digital Spy va qualificar a la cançó amb 5 de 5 estrelles.

Posicions en les llistes 
Als Estats Units, «Firework», va debutar en la posició 57 &# 176; el 6 de novembre de 2010. Va assolir el número u en el Billboard Hot 100, convertint-se en el seu quart nombre 1 de Perry només als EUA. i el tercer single nombre 1 de l'àlbum.

El 31 d'octubre de 2010, «Firework», va debutar en el número 37 a Austràlia, a la pàgina oficial de l'ària Singles Chart i va assolir el número tres i va ser certificat quatre vegades platí per l'Australian Recording Industry Association (Aria) per les vendes de més de 280.000 còpies. La cançó va debutar en el número 34 a Nova Zelanda el 04 d'octubre 2010. i va arribar al número u. La cançó va entrar en el número cinc en l'Uk Singles Chart i va assolir el número tres. Ha estat certificat platí per les vendes de 600.000 còpies. A partir de juliol de 2011, «Firework» ha venut més de 713.000 còpies al Regne Unit convertint-se en seu single més venut allà. A Europa, la cançó va assolir el top cinc a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Itàlia, Noruega, Suècia i Suïssa, mentre que assoleix els deu primers a França i els Països Baixos.

Vídeo musical

Desenvolupament 
El vídeo és part d'un conveni amb l'empresa Europea de telecomunicacions Deutsche Telekom. Deutsche Telekom va organitzar una sèrie d'activitats i competències on fans, al llarg de tot Europa, van ser reclutats per estar en el vídeo. Mtv va reportar que Perry va començar a filmar el vídeo el 28 de setembre. El director va ser Dave Meyers. El tràiler oficial del vídeo musical va ser publicat el 15 d'octubre de 2010. El vídeo es va filtrar per Internet abans de la seva estrena oficial en TwitVid i Youku el 28 d'octubre de 2010, encara que 2 hores després, Katy Perry va publicar a Twitter "I am Proud to present #Firework in all its glowing glory - O have the spark too, now ignite the light... " (Estic orgullosa en cas de presentar #Firework en tota la seva brillant glòria - Tu també tens l'espurna, només has d'encendre el llum... "), amb el link a la seva pàgina oficial a Vevo, que simultàniament es va estrenar en YouTube.

La cantant va dedicar el vídeo a la campanya It Gets Better , que es manifesta en contra de persecucions de la comunitat LGBT, mitjançant el seu compte a Twitter. És un missatge apropiat per a «Firework», considerant que en una de les trames del vídeo apareix un jove gai que lluita per sentir-se còmode amb la seva pròpia persona. El vídeo és una reminiscència de Beautiful, de Christina Aguilera, pel seu missatge.

El vídeo comença Perry cantant en un balcó d'un edifici en Plaça Astoria, a Budapest. A continuació, es presenten diverses escenes, un nen consola la seva germana mentre els seus pares estan discutint en la cuina, una noia insegura de mostrar el seu cos en una festa de piscina, i una pacient amb leucèmia veient la televisió. Alguns focs artificials resplendeixen al pit de Perry, mentre el nen corre a acabar la baralla i protegir la seva mare, amb el pit emanant focs artificials. La pacient amb càncer s'apropa a la finestra i s'adona dels focs artificials de Perry.

Després, apareix una escena amb un noi tímid en una festa conglomerada. La noia, insegura, es treu la roba lentament, mentre el noi de la festa es posa dempeus i, en una altra escena, un mag és atacat per uns lladres. Quan intenta assaltar-lo, alguns dels seus trucs de màgia s'escapen, fent que els lladres es quedin consternats. La pacient amb càncer surt de la seva habitació i passeja pels passadissos de l'hospital. Es deté a veure un part, on la dona llança focs artificials del ventre.

A la festa, el noi creua la pista de ball i besa un altre noi, fent que uns focs artificials esclatin entre ells. La pacient surt de l'hospital, mentre que a la festa de la piscina, la noia perd la inseguretat i es llança a l'aigua, amb focs artificials sortint del seu pit.

Diversos joves es reuneixen amb Perry, i corren alegres cap al castell de Buda a Budapest. Quan arriben, comencen a ballar en una formació, mentre surten focs artificials de cada un.

En el vídeo es mostren diverses escenes de la ciutat de Budapest, capital d'Hongria, a l'inici apareix el riu Danubi, El Pont de les Cadenes, i parteix del castell de Buda, després ella es troba a la part alta d'un edifici (Raiffeisen Bank) a la plaça Astoria, i al final creuen el Pont de les Cadenes, per a així arribar al Castell de Buda.

Aquest ja ha assolit més de 1402 milions a reproduccions a Youtube.

Presentacions en viu 
Katy Perry va presentar la cançó en el programa Late Show With David Letterman el 24 d'agost de 2010, en un escenari basat en un món fictici creat per la cantant, "Candyfornia" (una barreja de Candy (caramel), i Califòrnia, estat del qual és originària). El 17 d'octubre de 2010, va cantar la cançó en The X Factor al Regne Unit. Katy Perry també va realitzar la cançó en la cerimònia dels Mtv Europe Music Awards, a Madrid Espanya i el novembre de 2010 la va realitzar a Victoria's Secret, per a després presentar la cançó en el xou de Paul O'Grady.

Posicionament en llistes

Referències 

Katy Perry
Senzills amb certificació d'or a Dinamarca
Senzills amb certificació d'or a Portugal
Senzills del 2010
Cançons en anglès
Cançons de música pop